

Ім'я 

Василько — українське ім'я, похідне від імені Василь. Відомі носії:
 Василько Володимирович (? — після 1218) — руський князь з роду Ростиславичів.
 Василько Романович (1203—1269) — король Русі, князь Володимирський, син волинсько-галицького князя Романа Мстиславича.
 Василько Ростиславович Теребовльський (1066—1124) — теребовлянський князь, один із засновників незалежного Галицького князівства.

Прізвище 

Василько — українське прізвище. Відомі носії:
 Василько Василь Степанович (справжнє прізвище Миляєв; 1893 — 1972) — український режисер, актор і педагог, народний артист СРСР.
 Василько Микола Миколайович (1868—1924) — український громадсько-політичний діяч, професійний дипломат.

Див. також 
 Георгій Василько фон Серетський (1864—1940) — граф, громадсько-політичний діяч, посол до Райхсрату, Буковинського сейму, Маршалок крайового сейму Х скликання.

Прізвища на -ко